

Кольтоган — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Кольтоган — село, Келеський район, Туркестанська область
 Кольтоган — село, Ордабасинський район, Туркестанська область